Lucignanesi – abitanti di Lucignano (Gaiole in Chianti)
Lucignanesi – abitanti di Lucignano d'Arbia
Lucignanesi – abitanti di Lucignano d'Asso
Lucignanesi – abitanti di Lucignano